Кеве́до () — многозначный термин испанского происхождения, вероятно, произошедший от слова quevedos, означающего пенсне.

Фамилия 
 Кеведо, Габриэлла (род. 1997) — шведская гитаристка.
 Кеведо, Кевин (род. 1997) — перуанский футболист.
 Кеведо, Орландо Бельтран (род. 1939) — филиппинский кардинал.
 Кеведо, Франсиско де (1580—1645) — испанский писатель и поэт.
 Кеведо, Хосе Мария (род. 1969) — испанский футболист.

Составная фамилия 
 Торрес-и-Кеведо, Леонардо (1852—1936) — испанский инженер и изобретатель.

Топоним 
 Кеведо — город в Эквадоре.
 Кеведо — станция мадридского метрополитена.

Другое 
 Депортиво Кеведо — эквадорский футбольный клуб из города Кеведо.

См. также 
 Кеведус — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул.